Egidije Bulešić (1905-1929), ouvrier et matelot italien.
 Miroslav Bulešić (1920-1947), prêtre catholique croate.